Шо́порово:

 Шопорово — деревня в Котласском районе Архангельской области
 Шопорово — микрорайон города Ржева Тверской области